Sabra může být:
 sabra – hebrejské slovo
 Sabra (tank)
 Sabra – sídlo v Libanonu, dějiště masakru